

Patronyme 
 Maria Antonella Barucci, astronome italienne
  (1933-)
 Pietro Barucci (1845-1917), peintre italien

Autre 
 (3485) Barucci, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes